Belmonte de Tajo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Belmonte de Tajo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Belmonte de Tajo är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Terrängen runt Belmonte de Tajo sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Belmonte de Tajo. Runt Belmonte de Tajo är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar de Oreja,  km sydväst om Belmonte de Tajo. Trakten runt Belmonte de Tajo består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid